Die Druga Crnogorska Liga 2011/12 war die sechste Spielzeit der zweithöchsten montenegrinischen Fußballliga. Die Saison begann am 14. August 2011 und endete am 30. Mai 2012.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten in je drei Runden gegeneinander an, sodass 33 Spieltage zu absolvieren waren. Die Teams, die nach 22 Spielen die ersten sechs Plätze belegten hatten zusätzlich sechs Heimspiele, die Teams auf den unteren sechs Plätzen noch fünf Heimspiele.

Der Tabellenerste stieg direkt in die Prva Crnogorska Liga 2012/13 auf, während der Zweite und Dritte über die Relegationsspiele aufsteigen konnte. Die beiden Letztplatzierten mussten in die Treća Crnogorska Liga absteigen.

Vereine

Abschlusstabelle

Relegation 
Die Spiele fanden am 3. und 7. Juni 2012 statt.

|}
Jedinstvo Bijelo Polje und FK Mornar Bar stiegen auf.

Weblinks 
 Ehrentafel auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011/12